Folio (od łac. in folio „w formacie folio” od folium „liść, karta”) – w typografii to arkusz papieru jednokrotnie złożony, który tworzy dwie karty i cztery stronice.

W terminologii drukarskiej oznacza format książki składający się z arkuszy papieru złożonych na pół.

Zobacz też 

 recto
 verso
 plano
 quarto (typografia)

Przypisy 

Typografia